Over de Dijk (dorp)
het daar gelegen vm. waterschap Over den Dijk